

Notions génériques 
 Bilan comptable, une notion de comptabilité, voir aussi Dépôt de bilan
 Bilan de santé, une série d'examens médicaux
 Bilan d'extension (médecine)
 Bilan, en premiers secours
 Bilan, en secourisme
 Bilan clinique
 Bilan médical
 Bilan radiologique
 Bilan psychomoteur
 Bilan carbone

Presse 
 Bilan, un magazine économique suisse.
 Bilan, bulletin théorique mensuel de la Fraction de gauche du Parti Communiste Italien (1933-1938).

Culture 
 Bilan, pièce de théâtre québécoise de l'auteur Marcel Dubé en 1968
 Le Bilan, chanson de Jean Ferrat
 Le Bilan, album des Nèg' Marrons

Musique 
 Dima Bilan

Homonymie de titre